Brygady artylerii noszące numer „5”:

Polskie:
 5 Brygada Artylerii (1919–1921)
 5 Brygada Artylerii Ciężkiej (1944–1945) → 80 Pułk Artylerii Ciężkiej

Austro-węgierskie:
 5 Brygada Artylerii (1885–1908) → 5 Brygada Artylerii Polowej (1908–1918)
 5 Brygada Artylerii Fortecznej (1909–1918) → 5 Brygada Artylerii Ciężkiej (1918)